Золотоглазый восточный бюльбюль () — вид певчих воробьиных птиц из семейства бюльбюлевых.

Распространение 
Эндемики Филиппин. Естественной средой обитания являются субтропические и тропические влажные равнинные леса.

Описание 
Длина тела 18 см. Окрас оливково-коричневый, перья ланцетные, образующие небольшой гребень.

Вокализация 
Плохо изучена, представляет собой набор грубых простых сигналов, включая «чирруп», «чирруп-чи» и «чип».

Биология 
Рацион неизвестен, предположительно, фрукты и насекомые. Встречаются поодиночке, парами и небольшими стайками.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/sulphur-bellied-bulbul-iole-palawanensis
 Gregory, Steven M. (2000): Nomenclature of the Hypsipetes Bulbuls (Pycnonotidae). Forktail 16: 164—166. PDF fulltext
 Moyle, Robert G. & Marks, Ben D. (2006): Phylogenetic relationships of the bulbuls (Aves: Pycnonotidae) based on mitochondrial and nuclear DNA sequence data. Mol. Phylogenet. Evol. 40(3): 687—695.  (HTML abstract)
 Pasquet, Éric; Han, Lian-Xian; Khobkhet, Obhas & Cibois, Alice (2001): Towards a molecular systematics of the genus Criniger, and a preliminary phylogeny of the bulbuls (Aves, Passeriformes, Pycnonotidae). Zoosystema 23(4): 857—863. PDF fulltext

Бюльбюлевые
Животные, описанные в 1878 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин